In 2017 werd de vierde editie van de Copa Verde gespeeld. De voetbalcompetitie werd gespeeld van 29 januari tot 16 mei. De winnaar plaatst zich voor de 1/8 finale van de Copa do Brasil 2018. De club Luverdense EC werd de winnaar.  

De staat Goiás mocht geen clubs meer afleveren waardoor de staten Acre en Mato Grosso do Sul een extra deelnemer kregen. Voorheen werd enkel gekeken naar de kampioenen en soms vicekampioenen uit de staatscompetities, maar dit jaar werden er ook vier plaatsen toegekend aan clubs die hoog genoeg stonden op de ranking van de voetbalbond, ongeacht hun prestatie in het staatskampioenschap.

Deelnemers

Voorronde
De wedstrijden worden gespeeld op 29 januari en 19 februari.

Knock-outfase

Details finale

Braziliaans competitievoetbal 2017
Copa Verde